Sidemen (YouTube), een groep youtubers
Indonesië
 Sidemen (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Karangasem in de provincie Bali
 Sidemen (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Karangasem in de provincie Bali